Гридли има више значења:
 Гридли (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Гридли (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Гридли (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас